Petrarca-Haus steht für:

Casa del Petrarca (it) von Arquà Petrarca
Casa del Petrarca in Arezzo
das erste deutsch-italienische Kulturinstitut, siehe unter Italienisches Kulturinstitut Köln#Petrarca-Haus